Aquarium (álbum) - da banda Aqua

Aquários públicos
Georgia Aquarium
Monterey Bay Aquarium
Sea Life London Aquarium
Steinhart Aquarium
 Meerwasseraquarium

Desambiguação